Příjmení Bartels nese více různých osobností:

 Ernst Daniel August Bartels (1778–1838) – německý lékař a vysokoškolský profesor
 Heinrich Bartels (1918–1944) – německý bojový pilot
 Ralf Bartels (* 1978) – německý atlet

Externí odkazy